Тами́лла Раши́довна Аба́сова (, род.  в Москве) — российская профессиональная трековая велогонщица. Серебряный призёр Летних Олимпийских игр 2004 года и чемпионата мира 2005 года в спринте. Многократная чемпионка Европы в дисциплинах спринт, гит с места на 500 м и кейрин. Заслуженный мастер спорта.

Победы 
 1999
  Чемпионат мира среди юниоров, спринт — 2-е место
 2001
 Чемпионат Европы до 23 лет:
  спринт — 2-е место
  гит с места, 500 м — 3-е место
 2002
 Чемпионат Европы:
  спринт — 1-е место
  гит с места, 500 м — 1-е место
 2003
 Чемпионат Европы:
  спринт — 1-е место
  гит с места, 500 м — 1-е место
  кейрин — 1-е место
 2004
 Чемпионат Европы:
  спринт — 1-е место
  гит с места, 500 м — 1-е место
  Олимпийские игры, спринт — 2-е место
 2005
  Чемпионат мира, спринт — 2-е место

Интересные факты 
Тамилла Абасова имеет азербайджанско-русское происхождение. Исповедует баптизм.

Примечания

Ссылки 
 
 

Баптисты России
Велогонщики России
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы Европы по трековым велогонкам
Чемпионы России по велоспорту
Заслуженные мастера спорта России